Matunga steht für:

 Matunga (Mumbai), Stadtteil der indischen Metropole Mumbai
 Matunga (Schiff), australischer Dampfer und Transportschiff im Ersten Weltkrieg